makak – ogólne określenie małpy z rodziny makakowatych, z rodzaju Macaca, a w szczególności:
 makak królewski (Macaca mulatta)
 makak japoński (Macaca fuscata)
 makak skalny (Macaca munzala)
 makak czarny (Macaca maura)
 makak krabożerny (Macaca fascicularis)
 makak lwi (Macaca silenus)
 Makak – miasto w Kamerunie
 Piotr „Makak” Szarłacki – spiker radiowy